Чемпионат мира по фигурному катанию 1958 года был проведён Международным союзом конькобежцев с 13 по 15 февраля в Париже (Франция). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание и в танцах на льду. Собралось рекордное количество участников – 114 спортсменов, которые представляли 17 стран, что также являлось рекордом.

Чемпионами мира стали представители США Кэрол Хейсс среди женщин и Дэвид Дженкинс среди мужчин, представители Канады Барбара Вагнер и Роберт Пол среди пар, представители Великобритании Джун Маркхам и Кортни Джонс в танцах.

На чемпионате впервые выступали фигуристы из СССР.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Фигурное катание
Международные соревнования по фигурному катанию во Франции
Международные спортивные соревнования в Париже